Bitsie Tulloch – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Valerie Tulloch – kanadyjska lekkoatletka